Fire of Love steht für:

 Fire of Love (Album), Album von The Gun Club
 Fire of Love (Dokumentarfilm), Dokumentarfilm von Sara Dosa (2022)